Supercoppa serba 2020 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa serba 2020 – torneo di pallavolo maschile